Període dels Regnes Combatents (Xina): Període de la història de la Xina que abasta del 475 aC al 221 aC 
 Període dels Regnes Combatents o període Sengoku, període de la història del Japó que abasta del 1477 al 1573